Anatoli Todorow (ur. 1985) – bułgarski piłkarz
 Dimityr Todorow (ur. 1957) – bułgarski piłkarz
 Enju Todorow (ur. 1943) – bułgarski zapaśnik
 Georgi Todorow (1858-1934) – bułgarski generał
 Georgi Todorow (ur. 1952) – bułgarski sztangista, wicemistrz olimpijski
 Georgi Todorow (ur. 1960) – bułgarski lekkoatleta, specjalista pchnięcia kulą
 Jordan Todorow (ur. 1946) – bułgarski lekkoatleta
 Jordan Todorow (ur. 1981) – bułgarski piłkarz
 Serafim Todorow (ur. 1969) – bułgarski bokser
 Stanko Todorow (1920-1996) – bułgarski działacz komunistyczny
 Swetosław Todorow (ur. 1978) – bułgarski piłkarz
 Teodor Todorow (ur. 1989) – bułgarski siatkarz
 Todor Todorow (ur. 1974) – bułgarski szachista
 Władimir Todorow (1925-2012) – bułgarski generał bezpieki